Unser Fritz steht für:

 Unser Fritz/Crange, Stadtteil von Herne
 Zeche Unser Fritz, Steinkohlebergwerk in Herne